Cocotier – polski zespół muzyczny. Jego nazwa w języku francuskim oznacza palmę kokosową.

Początki zespołu 
Zespół powstał w Katowicach w 2000 roku. Powstanie zespołu jest ściśle związane z otwarciem pubu "Tawerna Mexico", w którym zaczęli regularnie występować Andrzej Krośniak (gitara) i Ludwik Konopko (gitara). Parę miesięcy później do duetu dołączył Adam Głośnicki (basista). Po pojawieniu się trzeciego członka zespołu artyści zdecydowali się nadać nazwę "Cocotier" nowo powstałemu trio. W roku 1999 z inicjatywy zespołu powstała firma Pejzaż.

Repertuar zespołu to nie tylko kompozycje autorskie obu gitarzystów, ale często również utwory innych wykonawców, takich jak: Pat Metheny, Ralph Towner, Al Di Meola i inni. Muzyki tworzonej przez Cocotier nie da się jednoznacznie zaliczyć do żadnego gatunku. Cocotier czerpie w równej mierze z jazzu, flamenco, muzyki poważnej, folku, latino i rocka.

Występy 

Cocotier występuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Do krajów, w których gościli, można zaliczyć Czechy, Niemcy, Włochy, Szwajcarię, Austrię i Ukrainę, gdzie byli na zaproszenie Konsula Generalnego R.P. we Lwowie.

W sierpniu 2004 grupa została zaproszona na Buskers festival – światowy festiwal zespołów ulicznych w Ferrarze (Włochy). Przy okazji artyści odwiedzili wiele pokrewnych festiwali buskerskich w Europie, popularyzując swoją muzykę. W czerwcu 2006 roku Cocotier wystąpił na Buskers festival w Nowarze, Olegio, Aron i Orte.

Członków zespołu  można często spotkać na wrocławskim Rynku Głównym, gdzie spotykają się i dają koncerty.
Obecny skład zespołu:
Andrzej Krośniak - gitara,
Klaudiusz Kłosek - trąbka,
Tomasz Mucha - skrzypce,
Guil Guimaraes - gitara basowa,

Z zespołem współpracowało też wielu innych muzyków:
 Jakub Słoma – flety proste, keny, klarnet, sztort
 Thomas Celis Sanchez – kongi, instrumenty perkusyjne
 Dariusz Stepanik – perkusja
 Michał Czachowski – gitara flamenco
 Jacek Konopka – gitara jazzowa
 Leo – perkusja
 Klaudiusz Kłosek – trąbka
 Jan Gałach – skrzypce
 Kamila Stanejko – tancerka flamenco
 Ireneusz Wyrobek – cajone
 Jakub Słoma – kontrabas
 Marcin Bożek – gitara basowa
 Andrzej Rusek – gitara basowa
 Jarosław Januszewicz - gitara basowa

Dyskografia 
Każdy z muzyków ma swój zespół, którego kompozycje wzbogacają repertuar "Cocotiera". Do albumów tych zaliczają się:
 A. Krośniak – Pejzaż – "Modern folk World Music"
 Płyta autorska, wydana w 2000 roku
 A. Krośniak - Cocotier 
 Płyta autorska "Ulica", wydana w 2007 roku
 L. Konopko – Acoustic Travel Band
 Płyta autorska, wydana w 2003 roku
 L. Konopko – Acoustic Travel Band – "KUNDZIA"
 Materiał ukazał się 30 kwietnia 2005. Gościnnie w paru utworach zagrał Jan Gałach na skrzypcach, co dodaje płycie interesującego charakteru i klimatu. Premiera płyty odbyła się we Wrocławiu na Rynku Głównym w Klubie Spiż 14 maja 2005 roku. Zespół wystąpił w składzie: Ludwik Konopko (gitara), Marcin Bożek (bass) oraz Jan Gałach (skrzypce).
 A. Głośnicki – Action Trio-jazz – "Four Hours"
 Płyta wydana w 2005 roku. Gościnnie w nagraniu wziął udział Eric Marienthal

Linki zewnętrzne 
 

Polskie zespoły jazzowe
Polskie zespoły folkowe
Polskie zespoły rockowe